

Cinema 
 She Loves Me Not – cortometraggio statunitense del 1918 prodotto da Hal Roach per la Rolin Films
 She Loves Me Not – film statunitense del 1934 diretto da Elliott Nugent
 She Loves Me Not – film statunitense del 2013 diretto da Brian Jun e Jack Sanderson

Musica 
 She Loves Me Not – singolo dei Papa Roach del 2002
 She Loves Me Not – album di Alan Rankine del 1987
 She Loves Me Not – canzone dei Faith No More dall'album Album of the Year del 1997